Osoby o tym nazwisku:
 Edgar Hernando Tirado Mazo – rzymskokatolicki duchowny
 Fernando Tirado – hiszpański malarz